Maritz ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Maritz (* 1962), Schweizer Künstlerin und Verlegerin
Gerhardus Marthinus Maritz (Gerrit Maritz; 1797–1838), burischer Zimmermann, Unternehmer und Politiker
 Johann Maritz (1680–1743), Schweizer Gießer und Erfinder
 Manie Maritz (1876–1940), burischer Offizier, siehe Maritz-Rebellion
 Noelle Maritz (* 1995), Schweizer Fußballspielerin
 Paul Maritz (* 1955), Softwareentwickler und Manager
 Rolf Maritz (* 1950), Schweizer Rennfahrer 
 Steve Maritz (* 1958), US-amerikanischer Manager

Maritz  steht für:
 Maritz LLC, US-amerikanisches Vertriebs- und Marketingunternehmen 

Siehe auch:
 Mariz (Begriffsklärung)